Día del Orgullo puede referirse a:

 Día del Orgullo LGBT, celebrado cada 28 de junio.
 Día del Orgullo Autista, celebrado cada 18 de junio.
 Día del Orgullo geek, celebrado cada 25 de mayo.
 Día del Orgullo loco, Día del Orgullo de supervivientes psiquiátricos.
 Día del orgullo friki
 Día del Orgullo Barroco